Лацертиды — может означать:
 Лацертиды — один из видов галактик с активными ядрами, получивший своё название от источника BL Ящерицы ().
 Лацертиды или настоящие ящерицы — семейство ящериц.